Ву́лиця Вахня́нина — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Вахнянина — вулиця в місті Коломия.
 Вулиця Вахнянина — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Вахнянина — вулиця в місті Стрий.

Вулиці, названі на честь людей